Cañamera puede referirse a:
El nombre común de la planta Althaea cannabina.
El nombre común de la planta Althaea officinalis.
El nombre común de la planta '''''Vitex agnus-castus.